Никола́й Романо́вский:
 Романовский, Николай Александрович (1860—1928) — генерал-лейтенант русской армии.
 Романовский, Николай Александрович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Романовский, Николай Вениаминович (1910—2002) — российский хоровой дирижёр.
 Романовский, Николай Карлович (1900—1944) — белорусский писатель, драматург и переводчик.
 Романовский, Николай Семёнович (род. 1946) — советский и российский математик,